Heinrichsdorf ist der Name von Orten

 in Deutschland:
 Heinrichsdorf (Aldersbach), Ortsteil der Gemeinde Aldersbach, Landkreis Passau, Bayern
 Heinrichsdorf (Bad Aibling), Ortsteil der Stadt Bad Aibling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Heinrichsdorf (Issigau), Ortsteil der Gemeinde Issigau, Landkreis Hof, Bayern
 Heinrichsdorf (Neulewin), ein Gemeindeteil von Neulewin, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Heinrichsdorf (Olsberg), Ortsteil der Stadt Olsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Heinrichsdorf (Rheinsberg), ein Ortsteil der Stadt Rheinsberg, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Heinrichsdorf (Wittstock/Dosse), Ortsteil der Stadt Wittstock/Dosse, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Heinrichsdorf (Wonneberg), Ortsteil der Gemeinde Wonneberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Heinrichsdorf (Sandbostel), Ortsteil der Gemeinde Sandbostel, Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen

 in Frankreich:
 Heinrichsdorf, deutscher Name der Gemeinde Henridorff im Département Moselle

 in Österreich:
 Heinrichsdorf (Gemeinde Weitersfeld), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Weitersfeld, Niederösterreich

 in Polen:
 Heinrichsdorf, Kreis Braunsberg, Ostpreußen: Jędrychowo, Ort im Powiat Braniewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Heinrichsdorf, Kreis Cosel, Schlesien: Koza (Groß Neukirch), Ort im Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Woiwodschaft Oppeln
 Heinrichsdorf, Kreis Greifenhagen, Pommern: Babinek (Banie), Ort im Powiat Gryfiński, Woiwodschaft Westpommern
 Heinrichsdorf, Kreis Militsch, Schlesien: Henrykowice, Ort im Powiat Milicki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Heinrichsdorf, Kreis Mohrungen, Ostpreußen: Milikowo, Ort im Powiat Sztumski, Woiwodschaft Pommern
 Heinrichsdorf, Kreis Neidenburg, Ostpreußen: Płośnica und Gmina Płośnica, Dorf und Gemeinde im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Heinrichsdorf, Kreis Neustettin, Pommern: Siemczyno, Ort im Powiat Drawski, Woiwodschaft Westpommern
 Heinrichsdorf, Kreis Osterode, Ostpreußen: Gębiny, Ort im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Heinrichsdorf, Kreis Rössel, Ostpreußen: Wojkowo, Ort im Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Heinrichsdorf, Kreis Rummelsburg, Pommern: Przeradz (Miastko), Ort im Powiat Bytowski, Woiwodschaft Pommern
 Heinrichsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen: Janowo (Sorkwity), Ort im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Heinrichsdorf (Abbau), Kreis Sensburg, Ostpreußen: Rodowo (Sorkwity), Ort im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren

 in Russland:
 Heinrichsdorf, Kreis Bartenstein (Friedland), Ostpreußen: Rownoje (Kaliningrad, Prawdinsk), Siedlung im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad

 in Tschechien:
 Ortsteil der Gemeinde Kalek (Kallich), Tschechien; siehe Jindřichova Ves
 Ortsteil der Stadt Velká Bíteš, Tschechien; siehe Jindřichov (Velká Bíteš)

 in der Ukraine:
 Heinrichsdorf, ehemaliger Ortsteil der Gemeinde Suschno, Rajon Radechiw, Oblast Lwiw

Heinrichsdorf ist Teil des Namens folgender Personen:
 Heinrich Leonhard von Arnim-Heinrichsdorf (1801–1875), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker, MdR

Siehe auch:
 Heinrichsdorff
 Hinrichsdorf